Эльбеншванд () — деревня в Германии, в земле Баден-Вюртемберг, входит в район Лёррах в составе коммуны .

Население составляет 166 человек (на 31 декабря 2008 года). Занимает площадь 6,77 км².

История 
Первое упоминание о поселении встречается в дарственной монастырю Санкт-Блазиена в 1278 году.

До 31 декабря 2008 года Эльбеншванд образовывал собственную коммуну, куда также входили поселения:
 Бук (, );
 Лангензе (, );
 Холль (, ).

1 января 2009 года, после проведённых реформ, Эльбеншванд вошла в состав новой коммуны Клайнес-Визенталь в качестве района. В этот район также вошли Бук, Лангензе и Холль.

Примечания

Ссылки 
 Эльбеншванд на сайте коммуны 

Города Баден-Вюртемберга